est une expression anglo-saxone signifiant « rythme de l'amour ». Elle peut faire référence à :

Musique

Album 
 , album d'Anita Baker sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 Rhythm of Love, album de |Kylie Minogue sorti le .

Chanson 
 , chanson d'Alena Lanskaya représentant la Biélorussie à l'Eurovision 2013 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Krokus présente sur l'album Stampede sorti le  ;
 Rhythm of Love, chanson de Plain White T's présente sur l'album  sorti le  ;
 Rhythm of Love, chanson des Scorpions présente sur l'album Savage Amusement sorti le  ;
 , chanson de Yes présente sur l'album Big Generator sorti le .